|-
| 6301 ||  || 29 ianuarie 1989 || Kleť || 
|-
| 6302 Tengukogen || 1989 CF || 2 februarie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 6303 ||  || 12 martie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 6304 Josephus Flavius ||  || 2 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6305 Helgoland ||  || 6 aprilie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 6306 Nishimura ||  || 30 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 6307 Maiztegui ||  || 22 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 6308 Ebisuzaki || 1990 BK || 17 ianuarie 1990 ||  || , 
|-
| 6309 Elsschot ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6310 Jankonke || 1990 KK || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6311 Porubčan ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6312 Robheinlein ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6313 ||  || 14 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6314 ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6315 || 1990 TS || 11 octombrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 6316 ||  || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6317 Dreyfus ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6318 Cronkite || 1990 WA || 18 noiembrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6319 Beregovoj ||  || 19 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6320 Bremen ||  || 15 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 6321 Namuratakao || 1991 BV || 19 ianuarie 1991 ||  || 
|-
| 6322 || 1991 CQ || 10 februarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6323 Karoji ||  || 14 februarie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 6324 Kejonuma ||  || 23 februarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 6325 ||  || 14 martie 1991 ||  || , 
|-
| 6326 Idamiyoshi ||  || 18 martie 1991 ||  || 
|-
| 6327 ||  || 9 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6328 ||  || 12 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6329 Hikonejyo ||  || 12 martie 1992 ||  || 
|-
| 6330 Koen || 1992 FN || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6331 ||  || 28 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 6332 Vorarlberg ||  || 30 martie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 6333 Helenejacq || 1992 LG || 3 iunie 1992 || Palomar || 
|-
| 6334 Robleonard || 1992 MM || 27 iunie 1992 || Palomar || G. J. Leonard
|-
| 6335 Nicolerappaport || 1992 NR || 5 iulie 1992 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 6336 Dodo || 1992 UU || 21 octombrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 6337 Shiota ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6338 Isaosato ||  || 26 octombrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6339 Giliberti || 1993 SG || 20 septembrie 1993 ||  || 
|-
| 6340 Kathmandu ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 6341 ||  || 20 octombrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 6342 || 1993 VG || 7 noiembrie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6343 || 1993 VK || 7 noiembrie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6344 || 1993 VM || 7 noiembrie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6345 Hideo ||  || 5 ianuarie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 6346 Syukumeguri || 1995 AY || 6 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6347 ||  || 28 ianuarie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 6348 ||  || 3 februarie 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6349 Acapulco ||  || 8 februarie 1995 ||  || 
|-
| 6350 Schlüter || 3526 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6351 Neumann || 4277 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6352 Schlaun || 2400 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6353 Semper || 3107 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6354 Vangelis || 1934 GA || 3 aprilie 1934 ||  || E. Delporte
|-
| 6355 Univermoscow ||  || 15 octombrie 1969 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6356 Tairov || 1976 QR || 26 august 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6357 Glushko ||  || 24 septembrie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6358 Chertok ||  || 13 ianuarie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6359 Dubinin ||  || 13 ianuarie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6360 ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 6361 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6362 Tunis || 1979 KO || 19 mai 1979 || La Silla || 
|-
| 6363 Doggett ||  || 6 februarie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6364 Casarini || 1981 ET || 2 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 6365 Nickschneider ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6366 Rainerwieler ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 6367 ||  || 18 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6368 ||  || 1 septembrie 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6369 || 1983 UC || 16 octombrie 1983 || Kleť || 
|-
| 6370 Malpais || 1984 EY || 9 martie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 6371 Heinlein || 1985 GS || 15 aprilie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6372 Walker ||  || 13 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6373 Stern || 1986 EZ || 5 martie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6374 Beslan ||  || 8 august 1986 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6375 Fredharris ||  || 1 octombrie 1986 || Caussols || 
|-
| 6376 Schamp ||  || 29 mai 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6377 Cagney ||  || 25 iunie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6378 ||  || 27 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6379 Vrba ||  || 15 noiembrie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6380 Gardel || 1988 CG || 10 februarie 1988 ||  || , 
|-
| 6381 Toyama ||  || 21 februarie 1988 ||  || , 
|-
|  || 1988 EL || 14 martie 1988 || Palomar || 
|-
| 6383 Tokushima ||  || 12 decembrie 1988 || Tokushima || , 
|-
| 6384 Kervin || 1989 AM || 3 ianuarie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6385 Martindavid ||  || 5 martie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6386 Keithnoll ||  || 10 iulie 1989 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6387 || 1989 WC || 19 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 6388 ||  || 25 noiembrie 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6389 Ogawa || 1990 BX || 21 ianuarie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 6390 Hirabayashi ||  || 26 ianuarie 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6391 Africano ||  || 21 ianuarie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6392 Takashimizuno || 1990 HR || 29 aprilie 1990 || Kani || , 
|-
| 6393 ||  || 29 aprilie 1990 || Fujieda || , 
|-
| 6394 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6395 Hilliard ||  || 21 octombrie 1990 ||  || , 
|-
| 6396 Schleswig ||  || 15 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 6397 || 1991 BJ || 17 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 6398 Timhunter ||  || 10 februarie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker, 
|-
| 6399 Harada || 1991 GA || 3 aprilie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 6400 Georgealexander ||  || 10 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-